Winzen ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Winzen (* 1961), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Otto Winzen (* 1951), deutscher Autor
 Peter Winzen (* 1943), deutscher Historiker
 Steph Winzen, deutsche Konzert-Saxophonistin, Dirigentin und Musikpädagogin

Siehe auch:
 Wintzen